Kjaravale ima više značenja:
 Kjaravale
 Kjaravale (Lodi)
 Kjaravale (Milano)
 Kjaravale (Pjačenca)
 Kjaravale (Ređo di Kalabrija)